Andalucía – hiszpańska nazwa wspólnoty autonomicznej w południowej Hiszpanii, pol. Andaluzja
 Andalucia – takson eukariotów w randze rodzaju należący do supergrupy excavata